Becerril peut désigner :

Patronyme 

 José Becerril (1926-1982), footballeur espagnol ;
 Mario Becerril (1917-2018), cavalier mexicain de concours complet ;
 Soledad Becerril (1944-), femme politique espagnole ;
 Teresa Jiménez-Becerril Barrio (1961-), femme politique espagnole ;

Toponymes 

 Becerril, municipalité située dans le département de Cesar, en Colombie ;
 Becerril de Campos, commune espagnole de la province de Palencia, en Espagne ;
 Becerril de la Sierra, commune de la Communauté de Madrid, en Espagne.